Il toponimo Vidim può riferirsi a diverse località:

Vidim, comune del distretto di Mělník

Vidim, insediamento di tipo urbano nell'Oblast' di Irkutsk